Vratislav může znamenat
 Vratislav (jméno) – křestní jméno
 Vratislav I. (888–921) – český kníže
 Vratislav II. (1033–1092) – český kníže a král
 Vratislav (mezi 1056 a 1062 – 1061/62) – syn Vratislava II. 
 Vratislav Brněnský (před 1113–1156) – moravský údělný kníže
Vratislav (syn Přemysla Otakara I.) (před 1181 – po 1225) – Přemyslovec, svým otcem zavržený
 Vratislav (město) – město v Polsku (polsky Wrocław, německy Breslau)
 Vratislav (pivo) – značka piva

Externí odkazy